Mametz peut faire référence à :
 Mametz, commune française du Pas-de-Calais.
 Mametz, commune française de la Somme.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France